Гида:
 Гида (Гита) — дочь англосаксонского короля Гарольда II, жена Владимира Мономаха. 
 Гида (Гыда) — река в России, протекает по территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Гида — нефтяное месторождение в Северном море.